Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Rod Laver 6-2, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Rod Laver (finale)
 Stan Smith (campione)
 Roy Emerson (semifinali)
 Dick Stockton (semifinali)
 Bob Lutz (primo turno)
 Colin Dibley (secondo turno)

 Cliff Richey (quarti di finale)
 John Alexander (quarti di finale)
 Niki Pilic (secondo turno)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)
 Phil Dent (secondo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1973